Haargraben ist der Name von Gewässern:

 Haargraben (Fulda), rechter Zufluss der Fulda im kreisfreien Kassel, Hessen
 Haargraben (Haßlach), rechter Zufluss der Haßlach nach Neukenroth (Stockheim), Landkreis Kronach, Bayern
 Haargraben (Warnow), linker Kanal zur Warnow im kreisfreien Rostock, Mecklenburg-Vorpommern